Försch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Försch (* 1968), deutscher Journalist, Übersetzer und Schriftsteller
 Ferdinand Försch (* 1951), deutscher Musiker, Komponist, Klangkünstler und Instrumentenbauer